Heinrich Müller (1820-1864) – anatomista tedesco 

 Heinrich Müller (1888-1957) – calciatore ed allenatore svizzero 

 Heinrich Müller (1900-1945?) – poliziotto tedesco e dal 1939 capo della Gestapo

 Heinrich Müller (1909-2000) – calciatore austriaco

Pagine correlate
Heinz Müller